Банкрофт има више значења:
 Банкрофт (Висконсин)
 Банкрофт (Ајова)
 Банкрофт (Јужна Дакота)
 Банкрофт (Ајдахо)
 Банкрофт (Западна Вирџинија)
 Банкрофт (Кентаки)
 Банкрофт (Мичиген)
 Банкрофт (Небраска)